Macksville ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Macksville (Kansas)
 Macksville (West Virginia)

in Australien:
 Macksville (New South Wales)